Tswana (volk)
 Tswana (taal)